Salmedina puede referirse a:

Salmedina (arrecife de España)

Salmedina (arrecife de Colombia)

Salmedina (arrecife de Panamá)

Salmedina (arrecife de Guatemala)

Salmedina (arrecife de Honduras)